Пеньяра́нда-де-Бракамо́нте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 22,96 км². Население — 6744 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Покровителем города считается святой Михаил Архангел.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte 
 Información Ciudadana de Peñaranda de Bracamonte 
 
 Boletín de Información Cultural Tierra de Peñaranda 
 
 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 
 Peñaranda en Google Maps
 

Муниципалитеты Саламанки